

Sigle ou code

Sigle 

L'acronyme ASI peut signifier :
 activité sympathomimétique intrinsèque (un mode d'activité des β-bloquants ;
 Actuators Sensors Interface, un type de bus de terrain ;
 administrateur du système d'information, le responsable des serveurs d'une organisation ;
 Agence spatiale italienne ;
 Air Sénégal International, une ancienne compagnie aérienne disparue en 2009 ;
 alimentation sans interruption ;
 Alliance solaire internationale
 allocation supplémentaire d'invalidité ;
 Applied Spectral Imaging, une société biomédicale multinationale ;
 Archaeological Survey of India ;
 Arrêt sur images, une émission de télévision française ;
 Association de la sommellerie internationale ;
 Asynchronous Serial Interface ;
 Austrian Standards Institute, un organisme de normalisation autrichien.

Code 
Le code ASI ou asi peut faire référence :
 à l' ;
 au  (une langue parlée en Nouvelle-Guinée), selon la norme ISO 639-3.

Sciences humaines et sociales 
 L'asi est une tisane de feuilles et tiges de yaupon (Ilex vomitoria, une espèce de houx), que les Cherokees employaient comme breuvage rituel.
 L'asi est une langue parlée aux Philippines.
 En espagnol, así signifie « ainsi ». On retrouve ce mot dans de nombreux titres d'œuvres.
 ASI est le nom d'une thérapie d'intégration sensorielle baptisée Ayres Sensory Integration® en référence à  A. Jean Ayres, qui l'a mise au point.

Culture et société 
 Asi est une série télévisée turque, diffusée de 2007 à 2009 sur la chaîne de télévision Kanal D.

Patronyme 

 Vello Asi (1927-2016), un architecte d'intérieur estonien.

Notes et références